Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Racing Mechelen in het seizoen 2009/2010.

Spelers

Transfers

Technische staf

Topschutters

Statistieken

Overzicht

Racing Mechelen naar seizoen
Belgische voetbalclub 2009/10